Kajetan Amirowicz (1862–1934) – generał tytularny Wojska Polskiego
 Kajetan Amirowicz (1881–1965) – kapłan Kościoła ormiańskokatolickiego
 Kajetan Amirowicz (1923–2014) – hokeista ormiańsko-polskiej narodowości, reprezentant Rumunii na mistrzostwach świata w 1947